Metz ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:

 Metz, Stadt in Frankreich
 das Arrondissement Metz
 das Bistum Metz
 die Eurométropole de Metz
 die Festung Metz
 der mittelalterlichen Grafschaft Metz
 das Hochstift Metz
 der ehemalige Landkreis Metz
 der Metzer Kantone
 die ehemalige Universität Metz
 Metz-en-Couture, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Metz-le-Comte, Gemeinde im Département Nièvre
 Metz-Robert, Gemeinde im Département Aube
 Metz-Tessy, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Pont-de-Metz, Gemeinde im Département Somme

in den Vereinigten Staaten:

 Metz (Indiana)
 Metz (Iowa)
 Metz (Kalifornien)
 Metz (Michigan)
 Metz (Missouri)
 Metz (West Virginia)
 Metz (Wisconsin), im Waushara und im Winnebago County

Metz ist der Name folgender Himmelskörper:

 (9377) Metz, ein Asteroid des Hauptgürtels

Metz ist der Name folgender Unternehmen und Marken:

 Metz-Werke, deutsches Unternehmen der Foto- und Unterhaltungselektronik, gegründet 1938
 Gebrüder Metz, Tübinger Postkartenverlag (1828–1988)
 Metz Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Waltham Development Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Motorradhersteller mit der Marke Metz
 Metz (Automobilhersteller), niederländischer Automobilhersteller von 1909
 Metz Aerials, deutscher Feuerwehrgerätehersteller, gegründet 1842

Metz ist ein Familienname, siehe Metz (Familienname)

Metz ist der Name folgender Familien:

 Familie Metz, luxemburgische Industriellenfamilie
 Künstlerfamilie Metz, deutsche Stuckateursfamilie

von Metz ist der Beiname von Bischöfen von Metz:

 Adolfus von Metz (4.–5. Jh.)
 Amalarius von Metz (~775–~850)
 Arnulf von Metz (582–640)
 Clemens von Metz (3. Jh.)
 Drogo von Metz (801–855/856)
 Hermann von Metz (* vor 1049; † 1090)
 Rufus von Metz († ~400)

von Metz als Beiname:
 Alpert von Metz, Mönch und Geschichtsschreiber in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts

Metz ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Metzen (Hohlmaß), ein historisches Hohlmaß.

Siehe auch:
 Metz Township
 Vonmetz
 Steinmetz
 Mets
 Mez
 ter Metz
 Metze